Warhammer steht für:

 Warhammer (Band), deutsche Metal-Band (ab 1994)
 Warhammer – Der finale Krieg, original For the Cause, US-amerikanischer Science-Fiction-Film (2000)

Siehe auch:
 Warhammer Fantasy, Warhammer 40.000 (Tabletop-Spiele)

 Kriegshammer (Waffe)